Iturralde – comune di Panama
 Carlos Iturralde Rivero – calciatore messicano
 Abel Iturralde Palacios – politico boliviano